См. также Мариинский театр, Список оперных певцов, Балетная труппа Мариинского театра , Оперная труппа Большого театра.

Сопрано

Меццо-сопрано

Контральто

Контртеноры

Теноры

Баритоны и бас-баритоны

Басы

Примечания 

Опера Мариинского театра
Списки оперных исполнителей